Ólafur Ragnar Grímsson (Ísafjörður, Islandia, 14 de mayo de 1943)  fue el quinto presidente de Islandia. Elegido en 1996, fue reelegido en las elecciones de 2000 y 2004, y también en 2008, cuando fue el único candidato y no se celebraron elecciones.

Biografía 

Ólafur nació en Ísafjörður, en la región nororiental de Vestfirðir. De 1962 a 1970 estudió economía y ciencias políticas en la Universidad de Mánchester. 

En 1970 fue el primer doctor en Ciencias Políticas de su país. Fue profesor en la Universidad de Islandia en la facultad de Ciencias Políticas, fue miembro del Alþingi y ministro de Economía entre 1988 y 1991.

Se casó en primeras nupcias con Guðrún Katrín Þorbergsdóttir en 1974, con la que tuvo dos hijas al año siguiente. Guðrún Katrín era un personaje de gran popularidad en Islandia, y su carisma es una de las razones por las que él fue elegido para la presidencia. Ella falleció de leucemia en 1998.

En 2000 contrajo matrimonio con la periodista Dorrit Moussaieff en una ceremonia privada coincidiendo con su sesenta cumpleaños.

El 2 de junio de 2004 fue el primer presidente en la historia del país en haber utilizado el artículo 26 de la constitución nacional por la que puede negarse a firmar una ley proveniente del Alþingi. En caso de que esto suceda, la ley debe ser sometida a referéndum.

Su decisión fue muy debatida por políticos del país, así como por los medios de comunicación islandeses, ya que se consideró que esta medida era un ataque contra los principios democráticos del sistema político nacional. Igualmente se comenzó a cuestionar la validez del artículo 26 del texto constitutivo.

A pesar de esta pequeña polémica, consiguió la reelección en las elecciones presidenciales de 2004 con un 67,5% de los votos.

En el año 2008 volvió a ser elegido presidente por cuatro años más, sin llegar a celebrarse elecciones, ya que él fue el único candidato para las mismas.

En las elecciones de 2012 vuelve a ganar la reelección, siendo esta su 5.ª con 52% de los votos, contra 33,16% de su principal rival, la periodista Thora Arnorsdottir.

Ancestros

Referencias

Véase también 
 Vigdís Finnbogadóttir
 Alþingi

Enlaces externos 

Alumnado de la Universidad de Mánchester
Presidentes de Islandia
Luteranos de Islandia
Profesores de la Universidad de Islandia
Políticos de Islandia del siglo XX
Políticos de Islandia del siglo XXI